Slag bij Azukizaka (1542)
 Slag bij Azukizaka (1564)